Вежное — название населённых пунктов:
 
 Вежное — хутор в Пружанском районе Брестской области Белоруссии.
 Вежное — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России.